Perovo (en rus: Перово) és un poble de la república de Crimea, a Rússia, que el 2021 tenia 3.995 habitants. Pertany al districte de Simferòpol.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea